Night Trap (computerspel), computerspel uit 1992.
 Night Trap (film), Amerikaanse horrorfilm uit 1993.